Millette était un synonyme de millet puis de maïs dans certaines régions françaises (notamment dans le Sud-Ouest).

Patronyme

Nom de famille 
Millette est un nom de famille, notamment porté (ou ayant été porté) par plusieurs québécois:
 Charles Hus, dit Millet (4 mars 1738; 29 mars 1802) était une figure politique du Bas-Canada. Il a représenté Richelieu à l'Assemblée législative du Bas-Canada de 1796 à 1800. Son nom apparaît également sous le nom de «Charles Millette».
 Charlotte Robillard-Millette (née le 12 janvier 1999), joueur de tennis canadien.
 Frédéric Millette (né le ) électricien et luthier.
 Imelda Millette (née en 1910), une infirmière.
 Jacynthe Millette-Bilodeau ("Jacynthe") (née le ) chanteuse pop canadienne.
 Jean-Louis Millette (1935-1999), acteur et scénariste.
 Joe Millette (né le 12 août 1965), ancien arrêt-court de Major League Baseball. Il a joué pour les Philadelphia Phillies.
 Leroy F. Millette, Jr., un juge de la Cour suprême de Virginie. Le juge Millette a été nommé à la Cour par le gouverneur de Virginie.
 Robert Millette (né en 1961), ancien joueur et entraîneur de hockey sur glace.
 Robert E. Millette a été ambassadeur de Grenade auprès des Nations unies de 1995 à 1998.
Liam Millette est un joueur d'euphonium.

Prénom 
 Millette Alexander, actrice et pianiste de concert américaine

Géographie 
Lac Millette est le nom de deux lacs de la région des Laurentides, Québec, Canada:
Lac Millette: commune de Sainte-Adèle 
Lac Millette: commune de Saint-Sauveur
Rivière Millette, un affluent du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Trois-Rivières, Mauricie, au Québec, Canada.

Homonymie de patronyme